Villarsel-sur-Marly, commune suisse du canton de Fribourg
 Villarsel-le-Gibloux, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Gibloux